Леонора Лилијан Марија (20. фебруар 2014) је тренутно једино дете принцезе Мадлен, војвоткиње од Хелсингланда и Гестрикланда и њеног мужа Кристофера О'Нила. Она је тренутно најмлађи члан шведске краљевске породице и пета наследница шведског престола.

Принцеза је рођена у 22:41 сати у Њујорку, 20. фебруара 2014. године. Рођена је у Вејл Корнел медицинском центру. Пре њеног рођена најављено је како би принцеза морала бити васпитана и васпитана у Шведској како би наследила престо. Она нема званично презиме, но у њеном пасошу је написано презиме њенога оца. На Шведском регистру, она нема службено презиме.

Породично стабло

Породица

Референце

Спољашње везе 
 Royal Court of Sweden- Princess Leonore

Рођени 2014.
Шведске принцезе